Еголдокова:

 Еголдокова — река в России, протекает в Томской области.
 Еголдокова 1-я — река в России, протекает в Томской области.
 Еголдокова 2-я — река в России, протекает в Томской области.